La saison 2014-2015 du Championnat de Hongrie de football (en hongrois OTP Bank Liga) est la  du championnat de première division de Hongrie (NB I). Cette compétition regroupe seize équipe, qui s'affronteront lors de 30 journées avec des matchs aller-retour. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club de Videoton FC qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final avec sept points d'avance sur Ferencvaros et quatorze sur le MTK Budapest FC. C'est le second titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.

La fin de saison est marquée par de nombreuses rétrogradations de clubs rencontrant des problèmes de licence, parfois accompagnés de soucis financiers. Ainsi, en plus de Dunaújváros PASE et Lombard-Pápa TFC, relégués sportivement, quatre autres formations sont rétrogradées en troisième division, faute de mise aux normes : Kecskeméti TE, Pécsi Mecsek FC, Nyíregyháza Spartacus FC et Győri ETO FC.

L'une des conséquences directes de ces rétrogradations est la modification du championnat, qui ne comptera que douze équipes la saison suivante, avec l'ajout d'un troisième match entre elles.

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant : 
 Victoire : 3 points
 Nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF
  Classement officiel
  fr.soccerway.com

Championnat de Hongrie de football
Hongrie M1
Football
Football